Mistrzostwa Danii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Odense 7 i 8 sierpnia.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Danii w wielobojach rozegrano 21 i 22 sierpnia w Roskilde.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Danii
2010 w Danii
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce